niania – zawód (opiekunka do dzieci)

 Filmy
 Niania (ang. The Nanny) – brytyjski film z 1965 roku (reż. Seth Holt)
 Niania (ang. Nanny McPhee) – brytyjski film z 2005 roku (reż. Kirk Jones)

 Seriale telewizyjne
 Niania (ros. Моя прекрасная няня) – rosyjski serial komediowy z 2004 roku (reż. Andriej Kuzniecow)
 Niania – polski serial komediowy z 2005 roku (reż. Jurek Bogajewicz)